Кауан има више значења:
 Кауан (Калифорнија)
 Кауан (Тенеси)